Název Rychlov má více sídel:
 Rychlov (Kněžice), část obce Kněžice v okrese Jihlava
 Rychlov (Benecko), část obce Benecko v okrese Semily
 Rychlov (Bystřice pod Hostýnem), část města Bystřice pod Hostýnem v okrese Kroměříž

Externí odkazy